Wladimir Beklemischew ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Alexandrowitsch Beklemischew (1861–1919), russischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Wladimir Nikolajewitsch Beklemischew (1890–1962), russischer Zoologe und Ökologe

Siehe auch:
 Beklemischew